HMS Newcastle ist der Name folgender nach der englischen Stadt Newcastle upon Tyne benannter Schiffe

 Newcastle (Schiff, 1653), 44-Kanonen-Kriegsschiff aus dem 16. Jahrhundert
 HMS Newcastle (C76)

 Siehe auch HMAS Newcastle (FFG 06) benannt nach der Stadt Newcastle (New South Wales) in Australien.